Spanjaardsbrug (Leiden), hier begint de Zijl (rivier)
Spanjaardsbrug (Rotterdam)